Francisco Plancarte ist der Name folgender Personen:

* Francisco Plancarte y Navarrette (1856–1920), Erzbischof von Linares o Nueva León
 Francisco Javier Escalante Plancarte (1887–1972), mexikanischer Astronom